Cantagalo - município de Minas Gerais.
Cantagalo - município do Paraná.
Cantagalo - município do Rio de Janeiro.
Cantagalo - favela da cidade do Rio de Janeiro.
Estação Cantagalo - estação de metrô do Rio de Janeiro.
Cantagalo - bairro do município de Barra Mansa, Rio de Janeiro.
Cantagalo - bairro do município de Niterói, Rio de Janeiro.
Cantagalo - bairro do município de São Bento do Sapucaí, São Paulo.
Cantagalo — aldeia indígena guarani no município de Viamão, Rio Grande do Sul.
Cantagalo - distrito rural do município de Rio das Ostras, Rio de Janeiro.

Cantagallo - município do departamento de Bolívar. 

Cantagallo - município da província de Salamanca, Castela e Leão.

Cantagallo - comuna da província de Prato, Toscana.

Cantagalo - distrito de São Tomé e Príncipe.

Desambiguações de topônimos